Le recteur de la mosquée d'al-Azhar, encore appelé grand imam, dirige à la fois la mosquée Al-Azhar et l'université qui y est rattachée.

Voici la liste des recteurs qui se sont succédé à la tête de cette mosquée, fondée en 970 sous la dynastie des Fatimides :

Jusqu'au  
  . . . . - 1690 : Muhammad`Abd-Allah al-Khurashi. 
 1690-1708 : Muhammad al-Nasharti.
 1708- . . . .  : Abd al-Baqi al-Qalini.
  . . . . - 1721 : Muhammad Shanan.
 1721-1725 : Ibrahim ibn Musi al-Fayyumi. 
 1725-1758 : Abd Allah al-Shubrawi.
 1758-1767 : Muhammad ibn-Salim al-Hifnawi. 
 1767-1768 : Abd-al-Ra'uf ibn-Muhammad al-Sajini. 
 1768-1778 : Ahmad ibn-'Abd al-Mun'im al-Damanhuri. 
 1778-1793 : Ahmad ibn-Musa al-'Arusi. 
 1793-1812 : Abd-Allah al-Sharqawi.
 1812-1818 : Muhammad al-Shanawani. 
 1818-1829 : Muhammad ibn-Muhammad al-'Arusi. 
 1829-1830 : Ahmad ibn-'Ali al-Damhuji.
 1830-1834 : Hasan ibn-Muhammad al-'Attar. 
 1834-1838 : Hasan al-Quwaysini. 
 1838-1847 : Ahmad al-Saim al-Safti.
 1847-1860 : Ibrahim Al-Bajuri.
 1860-1864 : Pas de recteur ; un Conseil a remplacé le recteur.  
 1864-1870 : Mustafa -al-`Arusi. 
 1870-1886 : Muhammad al-'Abbasi al-Mahdi.
 1886-1895 : Shams-al-Din Muhammad al-Imbabi.  
 1895-1899 : Hassûnah An-Nawâwî. 
 1899 : Abd Al-Rahman al-Qutb Al-Nawawi. 
 1899-1902 : Salim -Bishri.

Au

Notes et références 

Recteurs de la Mosquée al-Azhar
Recteurs de la Mosquée al-Azhar
Recteurs de la Mosquée al-Azhar
Religieux égyptien
Théologien égyptien
Recteurs de la Mosquée al-Azhar
Recteurs de la Mosquée al-Azhar
Recteurs de la Mosquée al-Azhar